The Seven Wonders of the World è un album in studio da solista del tastierista britannico Rick Wakeman, pubblicato nel 1995.

Tracce

Collegamenti esterni